La saison 1924 du Championnat de Yougoslavie de football était la  du championnat de première division en Yougoslavie. Sept clubs prennent part à la compétition, qui se déroule sous forme de coupe avec match simple. Les formations se sont qualifiées pour la phase finale par le biais des championnats régionaux.

C'est le club du SK Jugoslavija qui remporte le titre, en battant en finale le Hajduk Split.

Les 7 clubs participants

Compétition

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Yougoslavie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Yougoslavie de football
Yougoslavie
1924 en Yougoslavie